Terma peut se référer à :

Terma (religion), un trésor caché du bouddhisme tibétain ou de la religion bön 
Le nom en langue originale de l'épisode Tunguska -  (Terma), de la  de la série télévisée X-Files
Terma A/S, une société danoise
La Fondation Terma, une fondation américaine travaillant au Tibet.